Андрей Юрьевич Васильев (прозвище «Худой»; 22 декабря 1959, Ленинград) — советский и российский рок-гитарист.

Биография 
Заниматься музыкой начал в юности, играя на гитаре во дворе. Тогда его кумирами были Юрий Ильченко и группа «Машина Времени». В 1978 году пошёл в армию, где играл в военном оркестре. До армии поступал в Высшее Военно-Морское Училище им. М. В. Фрунзе, как один из немногих окончивших 10 классов. Окончил Московский заочный народный университет искусств, получил диплом аранжировщика.

В 1980—1984 годах играл джаз-рок в ленинградской группе «Фрагмент». В это время на мировоззрение музыканта влияли группы «Странные игры» и «Аквариум».

В 1983 году через своего знакомого Петра Самойлова познакомился с Константином Кинчевым. Также в 1980-е годы дружил с Андреем Пановым.

В 1986 году попал в группу «ДДТ». В её составе в период с 1987 по 1998 год записал 7 альбомов. Его фото попало на обложку альбома «Пластун». В 1998 году во время репетиции программы «Мир Номер Ноль» покинул группу.

В 1999 году Сергей Чиграков привёл Васильева в группу «Разные люди», где музыкант играл до 2013 года, после чего, успев записать свои партии в альбоме «Чернец», уезхал на постоянное место жительства в Израиль. Поселился в Нетании.

Параллельно Васильев принимал участие в таких проектах, как «АУ 600», «Дубы-Колдуны», «Полковник и Однополчане» (во времена «DDT» и «Разных людей»), «Шива» (группа Захара Мая), «Электрические партизаны», «Rockмеханика» Александра Ляпина, «Начальник ЖЭКА», «А. В. О. С. Ь.», сотрудничал с Константином Рябиновым.

Женат, есть дочери Ксения и Диана.

Дискография 
АУ проект 600
 1988 — Песенники и пёсенники
А. В.О. С.Ь.
 2000 — Документальный сон
 2005 — Непридуманный
Адаптация
 2009 — Песни любви и протеста
ДДТ
 1987 — Я получил эту роль
 1991 — Оттепель
 1991 — Пластун
 1992 — Актриса Весна
 1993 — Чёрный пёс Петербург
 1994 — Это всё… (сингл)
 1994 — Это всё…
 1996 — Любовь
 1997 — Рождённый в СССР
Дубы Колдуны
 1993 — Там, за горизонтом
 1995 — Не повторяется такое никогда?
Захар Май + Шива
 2003 — Чёрные вертолеты
Кузьма & ВиртУОзы
 2014 — Sancta Simplicitas
Начальник ЖЭКа
 2012 — Кто ты?
Полковник и однополчане
 1996 — Первый призыв
 1999 — Война и любовь
 2011 — Два солнца
Разные люди
 2001 — Comeback in America
 2002 — Flashback
 2002 — Superбизоны
 2003—911
 2004 — Акустика
 2004 — Разные песни
 2005 — Чиж & Co и Разные люди. 44
 2007 — Неизданное
 2008 — Дороги
 2012 — Разные люди в Америке
 2012 — Разные Люди и Чиж & Co. Один день вместе
 2013 — Чернец
 2014 — Чёрный ворон, я не твой!
Святослав Задерий
 1997 — Магна Матэр. Филантроп
Чёрный Лукич
 2011 — Кривое колено

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Разные люди
 Андрей «Худой» Васильев: «У меня постоянный джем»

Родившиеся в Санкт-Петербурге
Рок-музыканты СССР
Рок-музыканты России
Гитаристы России
Музыканты группы «Автоматические удовлетворители»
Музыканты группы «ДДТ»